Miejscowości w USA:
 Deshler – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Deshler – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Henry